

Toponyme 

 Abingdon ou Abingdon Downs, un lieu dans le nord du Queensland ;

 Abingdon, une ville au sud d'Oxford ;

 Abingdon, une municipalité de Southern Ontario en Ontario ;

 Abingdon (Caroline du Nord) ;
 Abingdon (Caroline du Sud) ;
 Abingdon (Iowa) ;
 Abingdon, une localité du comté de Knox dans l'Illinois ;
 Abingdon, une municipalité du comté de Harford dans le Maryland ;
 Abingdon, une municipalité du comté de Washington en Virginie.

Patronyme 

 Frances Abington (1737-1815), actrice britannique parfois orthographiée Frances Abingdon ;
 .

Autres 
 , un patrouilleur de l'US Navy durant la Seconde Guerre mondiale
 Abingdon, une voiture britannique construite en 1902 et 1903 par John Child Meredith
 Abingdon, un petit constructeur anglais de voitures et de motos en 1922 et 1923
 Abingdon Press, une maison d'édition de l'United Methodist Church

Homonymie de toponyme